Stanislav Rostotski (1922-2001), scénariste et réalisateur soviétique
 Andreï Rostotski (1957-2002), fils du précédent, acteur soviétique